Soft Sounds from Another Planet — второй студийный альбом американской рок-группы Japanese Breakfast, вышедший 14 июля 2017 года на лейбле Dead Oceans. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, The A.V. Club, Consequence of Sound, Drowned in Sound, Exclaim!, The Guardian, Pitchfork, PopMatters, Uncut.

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 Japanese Breakfast — Boyish (Official Video)
 Japanese Breakfast — Road Head (Official Video)
 Japanese Breakfast — Machinist (Official Video)
 Japanese Breakfast — The Body Is A Blade (Official Video)

Рок-альбомы
Альбомы Japanese Breakfast
Альбомы дрим-попа